

Culture et société 
 le Fara est un vin italien, de la région du Piémont.

Patronymie
 Fara est un chef hérule de la première moitié du , officier au service de l'Empire byzantin.
 Gustavo Fara (1859-1936) est un général et homme politique italien.
 Patricia Fara (1948-) est une historienne des sciences britannique.

Toponyme

Burkina Fasso 
 Fara, une commune rurale située dans le département de Fara ;
 Fara, le département dont Fara est le chef-lieu ;
 Fara, une commune rurale située dans le département de Kourouma ;

Irak 
 Tell Fara, un site archéologique correspondant à l'ancienne cité sumérienne de Shuruppak ;

Italie 
 Fara Filiorum Petri, une commune de la province de Chieti, dans les Abruzzes ;
 Fara Gera d'Adda, une commune de la province de Bergame, en Lombardie ;
 Fara in Sabina, une commune de la province de Rieti, dans le Latium ;
 Fara Novarese, une commune de la province de Novare, dans le Piémont ;
 Fara Olivana con Sola, une commune de la province de Bergame, en Lombardie ;
 Fara San Martino, une commune de la province de Chieti, dans les Abruzzes ;
 Fara Vicentino, une commune de la province de Vicence, en Vénétie ;

Royaume-Uni 
 Fara, une île en Écosse ;